USS Minnesota är namnet på tre fartyg:

 USS Minnesota (1855) var en ångfregatt i trä
 USS Minnesota (BB-22) är ett slagskepp i Connecticutklassen byggt på 1900-talet
 USS Minnesota (SSN-783) är en ubåt av Virginia-klass (ubåt)